Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji KDB Korea Open 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla bývalá světová jednička Caroline Wozniacká z Dánska, která na turnaji nestartovala.

Soutěž dvouhry vyhrála nejvýše nasazená Polka Agnieszka Radwańská, která ve finále zdolala ruskou turnajovou trojku Anastasii Pavljučenkovovou ve třech sadách . Radwańská tak po lednových trofejích z Aucklandu a Sydney získala třetí singlový titul v sezóně a celkově třináctý kariérní.

Nasazení hráček 
  'Agnieszka Radwańská (vítězka)
  Maria Kirilenková (2. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (finále)
  Klára Zakopalová (1. kolo)
  Elina Svitolinová (1. kolo)
  Julia Görgesová (2. kolo)
  Andrea Petkovicová (1. kolo)
  Annika Becková (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2013
WTA Tour 2013